

8001–8100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8001 Ramsden ||  || 4 out 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 8002 ||  || 4 dez 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 8003 Kelvin || 1987 RJ || 1 set 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 8004 || 1987 RX || 12 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 8005 Albinadubois || 1988 MJ || 16 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 8006 Tacchini || 1988 QU || 22 ago 1988 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 8007 ||  || 8 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 8008 ||  || 10 out 1988 || Gekko || Y. Oshima || Themis || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 8009 Béguin ||  || 25 jan 1989 || Caussols || C. Pollas || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 8010 Böhnhardt ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 8011 Saijokeiichi ||  || 29 nov 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 8012 ||  || 29 abr 1990 || Siding Spring || A. Żytkow, M. J. Irwin || — || 
|-id=013 bgcolor=#FFD5EA
| 8013 Gordonmoore || 1990 KA || 18 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=014 bgcolor=#FFD5EA
| 8014 || 1990 MF || 26 jun 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 8015 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 8016 ||  || 27 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 8017 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Chloris || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 8018 || 1990 SW || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 8019 Karachkina ||  || 14 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 8020 Erzgebirge ||  || 14 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 8021 Walter ||  || 22 out 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 8022 Scottcrossfield ||  || 10 nov 1990 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 8023 Josephwalker || 1991 DD || 17 fev 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 8024 Robertwhite || 1991 FN || 17 mar 1991 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 8025 Forrestpeterson ||  || 22 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || Eos || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 8026 Johnmckay ||  || 8 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 8027 Robertrushworth ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 8028 Joeengle || 1991 QE || 30 ago 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 8029 Miltthompson ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || Ursula || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 8030 Williamknight || 1991 SK || 29 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 8031 Williamdana || 1992 ER || 7 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 8032 Michaeladams ||  || 8 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 8033 ||  || 26 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=034 bgcolor=#FFD5EA
| 8034 Akka || 1992 LR || 3 jun 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=035 bgcolor=#FFD5EA
| 8035 || 1992 TB || 2 out 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 8036 Maehara ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=037 bgcolor=#FFD5EA
| 8037 ||  || 20 abr 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 8038 || 1993 JG || 11 mai 1993 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 8039 Grandprism ||  || 15 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 8040 Utsumikazuhiko ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 8041 Masumoto ||  || 15 nov 1993 || Kashihara || F. Uto || Phocaea || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 8042 ||  || 12 jan 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 8043 Fukuhara ||  || 6 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 8044 Tsuchiyama || 1994 YT || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 8045 Kamiyama || 1995 AW || 6 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 8046 Ajiki || 1995 BU || 25 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 8047 Akikinoshita ||  || 31 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 8048 Andrle ||  || 22 fev 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || Brangane || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 8049 ||  || 17 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 8050 Beishida || 1996 ST || 18 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 8051 Pistoria ||  || 13 ago 1997 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 8052 Novalis || 2093 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 8053 Kleist || 4082 P-L || 25 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 8054 Brentano || 4581 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 8055 Arnim || 5004 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 8056 Tieck || 6038 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 8057 Hofmannsthal || 4034 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 8058 Zuckmayer || 3241 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 8059 Deliyannis || 1957 JP || 6 mai 1957 || Brooklyn || Indiana University || Phocaea || 
|-id=060 bgcolor=#88F2FF
| 8060 Anius ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 8061 Gaudium || 1975 UF || 27 out 1975 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 8062 Okhotsymskij || 1977 EZ || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 8063 Cristinathomas ||  || 7 dez 1977 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 8064 Lisitsa || 1978 RR || 1 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 8065 Nakhodkin ||  || 31 mar 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 8066 Poldimeri ||  || 6 ago 1980 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 8067 Helfenstein || 1980 RU || 7 set 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 8068 Vishnureddy ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 8069 Benweiss ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 8070 DeMeo ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 8071 Simonelli || 1981 GO || 5 abr 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 8072 Yojikondo ||  || 1 abr 1981 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 8073 Johnharmon || 1982 BS || 24 jan 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || Phocaea || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 8074 Slade ||  || 20 nov 1984 || Palomar || E. Bowell || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 8075 Roero || 1985 PE || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 8076 Foscarini ||  || 15 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 8077 Hoyle ||  || 12 jan 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 8078 Carolejordan ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 8079 Bernardlovell ||  || 4 dez 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 8080 Intel ||  || 17 nov 1987 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 8081 Leopardi || 1988 DD || 17 fev 1988 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 8082 Haynes || 1988 NR || 12 jul 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 8083 Mayeda || 1988 VB || 1 nov 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 8084 Dallas ||  || 6 fev 1989 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 8085 ||  || 7 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 8086 Peterthomas ||  || 1 set 1989 || Palomar || E. Bowell || Juno || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 8087 Kazutaka ||  || 29 nov 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 8088 Australia ||  || 23 set 1990 || Nauchnij || G. R. Kastel', L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 8089 Yukar ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 8090 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 8091 || 1992 BG || 24 jan 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 8092 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 8093 ||  || 25 out 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 8094 ||  || 24 out 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 8095 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 8096 Emilezola ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 8097 Yamanishi || 1993 RE || 12 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 8098 Miyamotoatsushi ||  || 19 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 8099 || 1993 TE || 8 out 1993 || Yatsuka || H. Abe, S. Miyasaka || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 8100 Nobeyama || 1993 XF || 4 dez 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|}number

8101–8200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8101 Yasue ||  || 15 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 8102 Yoshikazu ||  || 14 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 8103 Fermi || 1994 BE || 19 jan 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 8104 Kumamori ||  || 19 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 8105 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 8106 Carpino || 1994 YB || 23 dez 1994 || Sormano || M. Cavagna, P. Sicoli || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 8107 ||  || 31 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 8108 Wieland ||  || 30 jan 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 8109 Danielwilliam ||  || 25 fev 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 8110 Heath ||  || 27 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 8111 Hoepli || 1995 GE || 2 abr 1995 || Sormano || A. Testa, V. Giuliani || Phocaea || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 8112 Cesi || 1995 JJ || 3 mai 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 8113 Matsue ||  || 21 abr 1996 || Yatsuka || R. H. McNaught, H. Abe || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 8114 Lafcadio ||  || 24 abr 1996 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 8115 Sakabe ||  || 24 abr 1996 || Moriyama || R. H. McNaught, Y. Ikari || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 8116 Jeanperrin ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || Flora || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 8117 Yuanlongping ||  || 18 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 8118 ||  || 26 nov 1996 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 8119 ||  || 12 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 8120 Kobe || 1997 VT || 2 nov 1997 || Yatsuka || H. Abe || Mitidika || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 8121 Altdorfer || 2572 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 8122 Holbein || 4038 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 8123 Canaletto || 3138 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 8124 Guardi || 4370 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=125 bgcolor=#88F2FF
| 8125 Tyndareus || 5493 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 8126 Chanwainam || 1966 BL || 20 jan 1966 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 8127 Beuf || 1967 HA || 27 abr 1967 || El Leoncito || C. U. Cesco || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 8128 Nicomachus || 1967 JP || 6 mai 1967 || El Leoncito || C. U. Cesco, A. R. Klemola || Ursula || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 8129 Michaelbusch ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 8130 Seeberg ||  || 27 fev 1976 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Juno || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 8131 Scanlon || 1976 SC || 27 set 1976 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 8132 Vitginzburg ||  || 18 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Phocaea || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 8133 Takanochoei ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 8134 Minin ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 8135 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 8136 Landis ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 8137 Kvíz || 1979 SJ || 19 set 1979 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 8138 ||  || 20 mar 1980 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 8139 Paulabell ||  || 31 out 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 8140 Hardersen ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 8141 Nikolaev ||  || 20 set 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 8142 Zolotov ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 8143 Nezval || 1982 VN || 11 nov 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 8144 Hiragagennai ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 8145 Valujki ||  || 5 set 1983 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 8146 Jimbell || 1983 WG || 28 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 8147 Colemanhawkins ||  || 28 set 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 8148 Golding ||  || 15 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 8149 Ruff ||  || 11 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 8150 Kaluga ||  || 24 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 8151 Andranada ||  || 12 ago 1986 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 8152 Martinlee || 1986 VY || 3 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 8153 Gattacceca ||  || 25 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 8154 Stahl ||  || 15 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 8155 Battaglini || 1988 QA || 17 ago 1988 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 8156 Tsukada || 1988 TR || 13 out 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 8157 ||  || 15 dez 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 8158 Herder ||  || 23 out 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 8159 Fukuoka ||  || 24 jan 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 8160 || 1990 MG || 21 jun 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 8161 Newman ||  || 19 ago 1990 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 8162 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 8163 Ishizaki ||  || 27 out 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 8164 Andreasdoppler ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 8165 Gnädig ||  || 21 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 8166 Buczynski ||  || 12 jan 1991 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 8167 Ishii ||  || 14 fev 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 8168 Rogerbourke ||  || 18 mar 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 8169 Mirabeau ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 8170 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 8171 Stauffenberg ||  || 5 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Brangane || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 8172 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 8173 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 8174 ||  || 17 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 8175 Boerhaave ||  || 2 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=176 bgcolor=#FFD5EA
| 8176 || 1991 WA || 29 nov 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 8177 || 1992 BO || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 8178 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 8179 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 8180 ||  || 6 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 8181 Rossini ||  || 28 set 1992 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 8182 Akita || 1992 TX || 1 out 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 8183 ||  || 22 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Koronis || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 8184 Luderic || 1992 WL || 16 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 8185 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 8186 ||  || 17 nov 1992 || Dynic || A. Sugie || Brangane || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 8187 Akiramisawa || 1992 XL || 15 dez 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 8188 Okegaya ||  || 18 dez 1992 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 8189 Naruke ||  || 30 dez 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 8190 Bouguer ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 8191 Mersenne ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 8192 Tonucci || 1993 RB || 10 set 1993 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 8193 Ciaurro || 1993 SF || 17 set 1993 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 8194 Satake ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 8195 ||  || 19 out 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 8196 ||  || 16 out 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 8197 Mizunohiroshi || 1993 VX || 15 nov 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 8198 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 8199 Takagitakeo || 1993 XR || 9 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 8200 Souten ||  || 7 jan 1994 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|}

8201–8300 

|-bgcolor=#FFD5EA
| 8201 ||  || 5 jan 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 8202 Gooley ||  || 11 fev 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 8203 Jogolehmann ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 8204 Takabatake ||  || 8 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 8205 Van Dijck ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 8206 Masayuki ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 8207 Suminao ||  || 31 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 8208 Volta ||  || 28 fev 1995 || Sormano || P. Sicoli, P. Ghezzi || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 8209 Toscanelli ||  || 28 fev 1995 || Sormano || P. Sicoli, P. Ghezzi || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 8210 NANTEN || 1995 EH || 5 mar 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 8211 ||  || 5 mar 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 8212 Naoshigetani ||  || 6 mar 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 8213 || 1995 FE || 26 mar 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 8214 Mirellalilli || 1995 FH || 29 mar 1995 || La Silla || S. Mottola || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 8215 Zanonato || 1995 FZ || 31 mar 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 8216 Melosh ||  || 27 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 8217 Dominikhašek || 1995 HC || 21 abr 1995 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 8218 Hosty || 1996 JH || 8 mai 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 8219 || 1996 JL || 10 mai 1996 || Chiyoda || R. H. McNaught, T. Kojima || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 8220 Nanyou ||  || 13 mai 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 8221 La Condamine ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 8222 Gellner || 1996 OX || 22 jul 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 8223 Bradshaw || 1996 PD || 6 ago 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 8224 Fultonwright || 1996 PE || 6 ago 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 8225 Emerson || 1996 QC || 16 ago 1996 || Portimão || C. F. Durman, B. M. Ewen-Smith || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 8226 ||  || 5 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 8227 ||  || 8 nov 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 8228 ||  || 22 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 8229 Kozelský ||  || 28 dez 1996 || Ondřejov || M. Wolf, L. Kotková || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 8230 Perona ||  || 8 out 1997 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 8231 Tetsujiyamada ||  || 6 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 8232 Akiramizuno ||  || 26 out 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 8233 Asada ||  || 5 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 8234 Nobeoka ||  || 3 nov 1997 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 8235 Fragonard || 2096 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 8236 Gainsborough || 4040 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 8237 Constable || 7581 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 8238 Courbet || 4232 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 8239 Signac || 1153 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 8240 Matisse || 4172 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=241 bgcolor=#88F2FF
| 8241 Agrius ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 8242 Joshemery ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 8243 Devonburr ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 8244 Mikolaichuk ||  || 3 out 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 8245 Molnar ||  || 8 set 1977 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 8246 Kotov ||  || 20 ago 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 8247 Cherylhall ||  || 20 set 1979 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 8248 Gurzuf ||  || 14 out 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 8249 Gershwin || 1980 GG || 13 abr 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 8250 Cornell || 1980 RP || 2 set 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=251 bgcolor=#FFDAB5
| 8251 Isogai || 1980 VA || 8 nov 1980 || Tōkai || T. Furuta || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 8252 Elkins-Tanton ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 8253 Brunetto ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 8254 Moskovitz ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 8255 Masiero ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=256 bgcolor=#FFDAB5
| 8256 Shenzhou ||  || 25 out 1981 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 8257 Andycheng ||  || 28 abr 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 8258 ||  || 15 set 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 8259 || 1983 UG || 16 out 1983 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 8260 Momcheva || 1984 SH || 23 set 1984 || Smolyan || Bulgarian National Obs. || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 8261 Ceciliejulie || 1985 RD || 11 set 1985 || Brorfelde || Copenhagen Obs. || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 8262 Carcich || 1985 RG || 14 set 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Mitidika || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 8263 || 1986 QT || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 8264 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 8265 ||  || 1 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 8266 Bertelli || 1986 TC || 1 out 1986 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 8267 ||  || 4 out 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 8268 Goerdeler ||  || 29 set 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 8269 Calandrelli || 1988 QB || 17 ago 1988 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 8270 Winslow || 1989 JF || 2 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 8271 Imai || 1989 NY || 2 jul 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 8272 Iitatemura || 1989 SG || 24 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 8273 Apatheia ||  || 29 nov 1989 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 8274 Soejima ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 8275 Inca ||  || 11 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 8276 Shigei || 1991 FL || 17 mar 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 8277 Machu-Picchu ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 8278 || 1991 JJ || 4 mai 1991 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || Phocaea || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 8279 Cuzco ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 8280 Petergruber ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 8281 ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 8282 Delp ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 8283 Edinburgh || 1991 SV || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 8284 Cranach ||  || 8 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 8285 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 8286 Kouji ||  || 8 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 8287 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 8288 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 8289 An-Eefje ||  || 3 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 8290 || 1992 NP || 2 jul 1992 || Palomar || E. F. Helin, L. Lee || Phocaea || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 8291 Bingham ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 8292 ||  || 30 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 8293 || 1992 UQ || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 8294 Takayuki ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 8295 Toshifukushima ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 8296 Miyama || 1993 AD || 13 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 8297 Gérardfaure ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 8298 Loubna ||  || 22 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 8299 Téaleoni ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 8300 Iga ||  || 9 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|}

8301–8400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 8301 Haseyuji ||  || 30 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 8302 Kazukin || 1995 CY || 3 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 8303 Miyaji ||  || 9 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 8304 Ryomichico ||  || 22 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 8305 Teika ||  || 22 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 8306 Shoko ||  || 24 fev 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 8307 Peltan || 1995 EN || 5 mar 1995 || Kleť || J. Tichá || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 8308 Julie-Mélissa ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 8309 ||  || 14 jul 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 8310 Seelos ||  || 9 ago 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 8311 Zhangdaning ||  || 3 out 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 8312 ||  || 15 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 8313 Christiansen ||  || 19 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 8314 Tsuji ||  || 25 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 8315 Bajin ||  || 25 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 8316 Wolkenstein || 3002 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=317 bgcolor=#88F2FF
| 8317 Eurysaces || 4523 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 8318 Averroes || 1306 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 8319 Antiphanes || 3365 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 8320 van Zee || 1955 RV || 13 set 1955 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 8321 Akim || 1977 EX || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 8322 Kononovich ||  || 5 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 8323 Krimigis || 1979 UH || 17 out 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 8324 Juliadeleón ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 8325 Trigo-Rodriguez ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 8326 Paulkling ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 8327 Weihenmayer ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 8328 Uyttenhove ||  || 23 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 8329 Speckman ||  || 22 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 8330 Fitzroy ||  || 28 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || Ursula || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 8331 Dawkins ||  || 27 mai 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, S. J. Bus || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 8332 Ivantsvetaev ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 8333 || 1982 VF || 7 nov 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 8334 || 1984 CF || 10 fev 1984 || Palomar || J. Gibson || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 8335 Sarton ||  || 28 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 8336 Šafařík ||  || 27 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 8337 ||  || 22 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 8338 Ralhan ||  || 27 mar 1985 || Brorfelde || Copenhagen Obs. || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 8339 Kosovichia ||  || 15 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 8340 Mumma ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Brangane || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 8341 || 1986 QQ || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 8342 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 8343 Tugendhat ||  || 4 out 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 8344 Babette || 1987 BB || 25 jan 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || Chloris || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 8345 Ulmerspatz ||  || 22 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 8346 ||  || 26 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 8347 Lallaward || 1987 HK || 21 abr 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 8348 Bhattacharyya || 1988 BX || 26 jan 1988 || Kavalur || R. Rajamohan || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 8349 ||  || 19 fev 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 8350 || 1989 AG || 2 jan 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 8351 ||  || 10 mar 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Furuta || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 8352 || 1989 GE || 6 abr 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 8353 Megryan ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 8354 || 1989 RF || 1 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=355 bgcolor=#FFDAB5
| 8355 Masuo ||  || 5 set 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 8356 Wadhwa ||  || 3 set 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 8357 O'Connor ||  || 25 set 1989 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 8358 Rickblakley ||  || 4 nov 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 8359 || 1989 WD || 19 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 8360 ||  || 26 mar 1990 || Dynic || A. Sugie || Phocaea || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 8361 ||  || 1 mai 1990 || Siding Spring || A. Żytkow, M. J. Irwin || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 8362 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 8363 || 1990 RV || 13 set 1990 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 8364 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 8365 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 8366 ||  || 20 out 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 8367 Bokusui ||  || 23 out 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 8368 Lamont || 1991 DM || 20 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Chloris || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 8369 Miyata || 1991 GR || 8 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 8370 Vanlindt ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 8371 Goven ||  || 2 out 1991 || Palomar || C. P. de Saint-Aignan || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 8372 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=373 bgcolor=#B88A00
| 8373 Stephengould || 1992 AB || 1 jan 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Pallas || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 8374 Horohata ||  || 10 jan 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 8375 Kenzokohno ||  || 12 jan 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 8376 ||  || 30 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || Pallas || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 8377 Elmerreese ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 8378 Sweeney ||  || 23 set 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 8379 Straczynski ||  || 27 set 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 8380 Tooting ||  || 29 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 8381 Hauptmann ||  || 21 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 8382 Mann ||  || 23 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 8383 ||  || 25 out 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 8384 || 1992 YB || 16 dez 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 8385 || 1993 AN || 13 jan 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 8386 Vanvinckenroye ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 8387 Fujimori || 1993 DO || 19 fev 1993 || Geisei || T. Seki || Brangane || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 8388 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 8389 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 8390 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 8391 Kring ||  || 20 abr 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 8392 || 1993 OP || 18 jul 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 8393 Tetsumasakamoto ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 8394 ||  || 13 out 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 8395 Rembaut ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 8396 ||  || 19 out 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 8397 Chiakitanaka || 1993 XO || 8 dez 1993 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 8398 Rubbia || 1993 XY || 12 dez 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 8399 Wakamatsu || 1994 AD || 2 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Mitidika || 
|-id=400 bgcolor=#F1F1F1
| 8400 Tomizo || 1994 AQ || 4 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|}

8401–8500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 8401 Assirelli || 1994 DA || 16 fev 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 8402 ||  || 11 abr 1994 || Palomar || E. F. Helin || Pallas || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 8403 Minorushimizu || 1994 JG || 6 mai 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 8404 || 1995 AN || 1 jan 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || Juno || 
|-id=405 bgcolor=#BDFFBD
| 8405 Asbolo || 1995 GO || 5 abr 1995 || Spacewatch || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 8406 Iwaokusano || 1995 HJ || 20 abr 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 8407 Houlahan || 1995 ON || 25 jul 1995 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 8408 Strom ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 8409 Valentaugustus ||  || 28 nov 1995 || Socorro || R. Weber || Ursula || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 8410 Hiroakiohno ||  || 24 ago 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 8411 Celso || 1996 TO || 3 out 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 8412 ||  || 7 out 1996 || Xinglong || SCAP || Mitidika || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 8413 Kawakami ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 8414 Atsuko ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 8415 || 1996 UT || 16 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 8416 Okada ||  || 3 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 8417 Lancetaylor ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 8418 Mogamigawa ||  || 10 nov 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 8419 Terumikazumi ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 8420 Angrogna || 1996 WQ || 17 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || Phocaea || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 8421 Montanari ||  || 2 dez 1996 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 8422 Mohorovičıć ||  || 5 dez 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 8423 Macao ||  || 11 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 8424 Toshitsumita || 1997 CP || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 8425 Zirankexuejijin ||  || 14 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 8426 || 1997 ST || 16 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 8427 ||  || 6 out 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 8428 Okiko ||  || 3 nov 1997 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 8429 ||  || 23 dez 1997 || Xinglong || SCAP || Ursula || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 8430 Florey ||  || 25 dez 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 8431 Haseda ||  || 31 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 8432 Tamakasuga ||  || 27 dez 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 8433 Brachyrhynchus || 2561 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 8434 Columbianus || 6571 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 8435 Anser || 6643 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 8436 Leucopsis || 2259 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 8437 Bernicla || 3057 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 8438 Marila || 4825 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 8439 Albellus || 2034 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 8440 Wigeon || 1017 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 8441 Lapponica || 4008 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 8442 Ostralegus || 4237 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 8443 Svecica || 4343 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=444 bgcolor=#FFDAB5
| 8444 Popovich ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 8445 Novotroitskoe ||  || 31 ago 1973 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 8446 Tazieff ||  || 28 set 1973 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Mitidika || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 8447 Cornejo || 1974 OE || 16 jul 1974 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 8448 Belyakina ||  || 26 out 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 8449 Maslovets ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 8450 Egorov ||  || 19 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 8451 Gaidai ||  || 11 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 8452 Clay || 1978 WB || 27 nov 1978 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || Mitidika || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 8453 || 1981 EQ || 1 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 8454 Micheleferrero ||  || 5 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 8455 Johnrayner ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 8456 Davegriep ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 8457 Billgolisch ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 8458 Georgekoenig ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 8459 Larsbergknut ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 8460 Imainamahoe ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 8461 Sammiepung ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 8462 Hazelsears ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 8463 Naomimurdoch ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 8464 Polishook ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 8465 Bancelin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 8466 Leyrat ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 8467 Benoîtcarry ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 8468 Rhondastroud ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 8469 || 1981 TZ || 5 out 1981 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 8470 Dudinskaya ||  || 17 set 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 8471 Obrant ||  || 5 set 1983 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 8472 Tarroni || 1983 TC || 12 out 1983 || Bologna || San Vittore Obs. || Phocaea || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 8473 ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || Ursula || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 8474 Rettig ||  || 15 abr 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 8475 Vsevoivanov ||  || 13 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 8476 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 8477 Andrejkiselev ||  || 6 set 1986 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 8478 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 8479 ||  || 29 abr 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 8480 ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 8481 || 1988 LH || 14 jun 1988 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 8482 Wayneolm ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 8483 Kinwalaniihsia ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 8484 ||  || 10 nov 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 8485 Satoru || 1989 FL || 29 mar 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 8486 || 1989 QV || 26 ago 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 8487 || 1989 SQ || 29 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 8488 d'Argens ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 8489 Boulder ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 8490 ||  || 4 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 8491 Joelle-gilles ||  || 28 dez 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 8492 Kikuoka || 1990 BZ || 21 jan 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 8493 Yachibozu ||  || 30 jan 1990 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 8494 Edpatvega ||  || 25 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 8495 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 8496 Jandlsmith ||  || 16 ago 1990 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 8497 ||  || 13 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 8498 Ufa ||  || 15 set 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 8499 ||  || 22 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 8500 Hori || 1990 TU || 10 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|}

8501–8600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8501 Wachholz ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || Brangane || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 8502 Bauhaus ||  || 14 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 8503 Masakatsu ||  || 21 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 8504 || 1990 YC || 17 dez 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 8505 || 1990 YK || 19 dez 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 8506 || 1991 CN || 5 fev 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=507 bgcolor=#FFD5EA
| 8507 ||  || 15 fev 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 8508 ||  || 14 fev 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 8509 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 8510 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 8511 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 8512 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 8513 ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 8514 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 8515 Corvan || 1991 RJ || 4 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 8516 Hyakkai ||  || 13 out 1991 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || Eos || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 8517 ||  || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 8518 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 8519 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 8520 ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 8521 Boulainvilliers ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 8522 || 1992 ML || 25 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 8523 Bouillabaisse || 1992 PX || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 8524 Paoloruffini ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 8525 Nielsabel ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 8526 Takeuchiyukou ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 8527 Katayama ||  || 28 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 8528 ||  || 29 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 8529 Sinzi ||  || 19 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 8530 Korbokkur ||  || 25 out 1992 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 8531 Mineosaito ||  || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 8532 ||  || 29 dez 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 8533 Oohira || 1993 BM || 20 jan 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 8534 Knutsson ||  || 17 mar 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 8535 Pellesvanslös ||  || 21 mar 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 8536 Måns ||  || 21 mar 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 8537 Billochbull ||  || 21 mar 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 8538 Gammelmaja ||  || 21 mar 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || Brangane || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 8539 Laban ||  || 19 mar 1993 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 8540 Ardeberg ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 8541 Schalkenmehren ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 8542 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 8543 Tsunemi ||  || 15 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 8544 Sigenori || 1993 YE || 17 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 8545 McGee ||  || 2 jan 1994 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 8546 Kenmotsu ||  || 13 jan 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 8547 || 1994 CQ || 4 fev 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 8548 Sumizihara ||  || 14 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 8549 Alcide || 1994 FS || 30 mar 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 8550 Hesiodos ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Pallas || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 8551 Daitarabochi ||  || 11 nov 1994 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || Juno || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 8552 Hyoichi || 1995 HE || 20 abr 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 8553 Bradsmith || 1995 HG || 20 abr 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 8554 Gabreta || 1995 KH || 25 mai 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 8555 Mirimao || 1995 LD || 3 jun 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 8556 Jana || 1995 NB || 7 jul 1995 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 8557 Šaroun || 1995 OK || 23 jul 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 8558 Hack || 1995 PC || 1 ago 1995 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 8559 ||  || 25 ago 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 8560 Tsubaki ||  || 20 set 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 8561 Sikoruk ||  || 26 set 1995 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 8562 ||  || 28 set 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 8563 || 1995 US || 19 out 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 8564 Anomalocaris ||  || 17 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 8565 ||  || 24 nov 1995 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=566 bgcolor=#FFD5EA
| 8566 || 1996 EN || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=567 bgcolor=#FFD5EA
| 8567 ||  || 23 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 8568 Larrywilson ||  || 10 set 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 8569 Mameli || 1996 TG || 1 out 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 8570 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 8571 Taniguchi || 1996 UX || 20 out 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 8572 Nijo ||  || 19 out 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 8573 Ivanka || 1996 VQ || 4 nov 1996 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 8574 Makotoirie ||  || 6 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 8575 Seishitakeuchi ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 8576 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 8577 Choseikomori ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 8578 Shojikato || 1996 WZ || 19 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 8579 Hieizan ||  || 11 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 8580 Pinsky ||  || 14 dez 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 8581 Johnen ||  || 28 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 8582 Kazuhisa || 1997 AY || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 8583 Froberger ||  || 8 jan 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 8584 ||  || 11 jan 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 8585 Purpurea || 2025 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 8586 Epops || 2563 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 8587 Ruficollis || 3078 P-L || 25 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 8588 Avosetta || 4025 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 8589 Stellaris || 4068 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 8590 Pygargus || 6533 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 8591 Excubitor || 6543 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 8592 Rubetra || 1188 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 8593 Angustirostris || 2186 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 8594 Albifrons || 2245 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 8595 Dougallii || 3233 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 8596 Alchata || 1298 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 8597 Sandvicensis || 2045 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 8598 Tetrix || 2202 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 8599 Riparia || 2277 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 8600 Arundinaceus || 3060 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|}

8601–8700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8601 Ciconia || 3155 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 8602 Oedicnemus || 2480 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 8603 Senator || 3134 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 8604 Vanier || 1929 PK || 12 ago 1929 || Mount Hamilton || C. J. Krieger || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 8605 || 1968 OH || 18 jul 1968 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Cofré || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 8606 || 1971 UG || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 8607 || 1971 UT || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 8608 Chelomey ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 8609 Shuvalov ||  || 22 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 8610 Goldhaber || 1977 UD || 22 out 1977 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 8611 Judithgoldhaber ||  || 18 out 1977 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 8612 Burov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 8613 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 8614 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 8615 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 8616 Fogelquist ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 8617 || 1980 PW || 6 ago 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 8618 Sethjacobson || 1981 DX || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 8619 ||  || 6 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 8620 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 8621 Jimparsons ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 8622 Mayimbialik ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 8623 Johnnygalecki ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 8624 Kaleycuoco ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 8625 Simonhelberg ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 8626 Melissarauch ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 8627 Kunalnayyar ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 8628 Davidsaltzberg ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 8629 Chucklorre ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 8630 Billprady ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 8631 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 8632 Egleston || 1981 FR || 28 mar 1981 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 8633 Keisukenagao ||  || 16 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 8634 Neubauer || 1981 GG || 5 abr 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 8635 Yuriosipov ||  || 13 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 8636 Malvina ||  || 17 out 1985 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 8637 ||  || 6 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 8638 || 1986 QY || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || Eos || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 8639 ||  || 3 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 8640 Ritaschulz ||  || 6 nov 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 8641 ||  || 27 jan 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 8642 Shawnkerry ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 8643 Quercus || 1988 SC || 16 set 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 8644 Betulapendula || 1988 SD || 16 set 1988 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 8645 || 1988 TN || 5 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 8646 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 8647 Populus || 1989 RG || 2 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 8648 Salix || 1989 RJ || 2 set 1989 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 8649 Juglans ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 8650 ||  || 5 out 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=651 bgcolor=#FFDAB5
| 8651 Alineraynal ||  || 29 dez 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 8652 Acacia ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 8653 || 1990 KE || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 8654 ||  || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 8655 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 8656 Cupressus ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 8657 Cedrus ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 8658 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 8659 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 8660 Sano ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 8661 Ratzinger ||  || 14 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || Brangane || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 8662 ||  || 22 out 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 8663 Davidjohnston ||  || 18 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 8664 Grigorijrichters ||  || 10 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 8665 Daun-Eifel ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 8666 Reuter ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 8667 Fontane ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 8668 Satomimura || 1991 HM || 16 abr 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 8669 ||  || 13 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 8670 ||  || 18 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 8671 || 1991 PW || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 8672 Morse ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 8673 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 8674 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 8675 || 1991 YZ || 30 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 8676 Lully ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 8677 Charlier ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 8678 Bäl ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 8679 Tingstäde ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 8680 Rone ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 8681 Burs ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 8682 Kräklingbo ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 8683 Sjölander ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 8684 Reichwein ||  || 30 mar 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 8685 Fauré ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 8686 Akenside ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 8687 Caussols || 1992 PV || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 8688 Delaunay ||  || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 8689 ||  || 5 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 8690 Swindle ||  || 24 set 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 8691 Etsuko ||  || 21 out 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 8692 || 1992 WH || 16 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 8693 Matsuki ||  || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 8694 || 1993 CO || 10 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 8695 Bergvall ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 8696 Kjeriksson ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 8697 Olofsson ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 8698 Bertilpettersson ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 8699 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 8700 Gevaert ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

8701–8800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8701 ||  || 15 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 8702 Nakanishi ||  || 14 nov 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 8703 Nakanotadao ||  || 15 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 8704 Sadakane || 1993 YJ || 17 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 8705 ||  || 8 jan 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 8706 Takeyama || 1994 CM || 3 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 8707 Arakihiroshi ||  || 12 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 8708 || 1994 DD || 17 fev 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=709 bgcolor=#FFD5EA
| 8709 Kadlu ||  || 14 mai 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 8710 Hawley ||  || 15 mai 1994 || Palomar || C. P. de Saint-Aignan || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 8711 Lukeasher || 1994 LL || 5 jun 1994 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 8712 Suzuko ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 8713 Azusa ||  || 26 jan 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 8714 || 1995 OT || 24 jul 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 8715 ||  || 26 jul 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 8716 Ginestra ||  || 23 set 1995 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 8717 Richviktorov ||  || 26 set 1995 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 8718 ||  || 27 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 8719 Vesmír || 1995 VR || 11 nov 1995 || Kleť || Kleť Obs. || Phocaea || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 8720 Takamizawa ||  || 16 nov 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 8721 AMOS ||  || 14 jan 1996 || Haleakalā || AMOS || Juno || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 8722 Schirra ||  || 19 ago 1996 || Granville || R. G. Davis || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 8723 Azumayama ||  || 23 set 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 8724 Junkoehara ||  || 17 set 1996 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 8725 Keiko ||  || 5 out 1996 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 8726 Masamotonasu ||  || 14 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 8727 ||  || 3 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 8728 Mimatsu ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 8729 Descour ||  || 5 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 8730 Iidesan ||  || 10 nov 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 8731 Tejima || 1996 WY || 19 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 8732 Champion ||  || 8 dez 1996 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 8733 Ohsugi ||  || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 8734 Warner || 1997 AA || 1 jan 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 8735 Yoshiosakai ||  || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 8736 Shigehisa ||  || 9 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 8737 Takehiro ||  || 11 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 8738 Saji ||  || 5 jan 1997 || Saji || Saji Obs. || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 8739 Morihisa ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 8740 Václav ||  || 12 jan 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 8741 Suzukisuzuko ||  || 25 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 8742 Bonazzoli ||  || 14 fev 1998 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 8743 Kèneke ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || Juno || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 8744 Cilla ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 8745 Delaney ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 8746 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 8747 Asahi ||  || 24 mar 1998 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 8748 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 8749 Beatles ||  || 3 abr 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 8750 Nettarufina || 2197 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 8751 Nigricollis || 2594 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 8752 Flammeus || 2604 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 8753 Nycticorax || 2636 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 8754 Leucorodia || 4521 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 8755 Querquedula || 4586 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 8756 Mollissima || 6588 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 8757 Cyaneus || 6600 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 8758 Perdix || 6683 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 8759 Porzana || 7603 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 8760 Crex || 1081 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 8761 Crane || 1163 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 8762 Hiaticula || 3196 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 8763 Pugnax || 3271 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 8764 Gallinago || 1109 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 8765 Limosa || 1274 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 8766 Niger || 1304 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 8767 Commontern || 1335 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 8768 Barnowl || 2080 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 8769 Arctictern || 2181 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 8770 Totanus || 3076 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 8771 Biarmicus || 3187 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 8772 Minutus || 4254 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 8773 Torquilla || 5006 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 8774 Viridis || 5162 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 8775 Cristata || 5490 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 8776 Campestris || 2287 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 8777 Torquata || 5016 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 8778 ||  || 10 out 1931 || Flagstaff || C. W. Tombaugh || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 8779 ||  || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 8780 Forte || 1975 LT || 13 jun 1975 || El Leoncito || M. R. Cesco || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 8781 Yurka ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 8782 Bakhrakh ||  || 26 out 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 8783 Gopasyuk ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 8784 ||  || 9 set 1977 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 8785 Boltwood ||  || 5 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 8786 Belskaya ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 8787 Ignatenko ||  || 4 out 1978 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 8788 Labeyrie ||  || 1 nov 1978 || Caussols || K. Tomita || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 8789 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 8790 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 8791 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 8792 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 8793 Thomasmüller || 1979 QX || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 8794 Joepatterson ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 8795 Dudorov ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 8796 Sonnett ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 8797 Duffard ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 8798 Tarantino ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 8799 Barnouin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 8800 Brophy ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|}

8801–8900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8801 Nugent ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 8802 Negley ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 8803 Kolyer ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 8804 Eliason ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 8805 Petrpetrov ||  || 22 out 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 8806 Fetisov ||  || 22 out 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 8807 Schenk ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 8808 Luhmann ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 8809 Roversimonaco ||  || 24 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 8810 Johnmcfarland ||  || 15 mai 1982 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 8811 Waltherschmadel ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 8812 Kravtsov ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 8813 Leviathan ||  || 29 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 8814 Rosseven || 1983 XG || 1 dez 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || Ursula || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 8815 Deanregas || 1984 DR || 23 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 8816 Gamow ||  || 17 dez 1984 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 8817 Roytraver ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 8818 Hermannbondi ||  || 5 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || Themis || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 8819 Chrisbondi ||  || 14 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 8820 Anjandersen || 1985 VG || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 8821 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 8822 Shuryanka ||  || 1 set 1987 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 8823 ||  || 24 nov 1987 || Anderson Mesa || S. McDonald || Pallas || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 8824 Genta || 1988 BH || 18 jan 1988 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 8825 || 1988 MF || 16 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 8826 Corneville ||  || 13 ago 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 8827 Kollwitz ||  || 13 ago 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 8828 ||  || 10 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 8829 Buczkowski ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 8830 || 1988 VZ || 7 nov 1988 || Yatsugatake || Y. Kushida, M. Inoue || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 8831 Brändström ||  || 2 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 8832 Altenrath ||  || 2 mar 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 8833 Acer || 1989 RW || 3 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 8834 Anacardium ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 8835 Annona ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 8836 Aquifolium ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 8837 London ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 8838 ||  || 29 out 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 8839 Novichkova ||  || 24 out 1989 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Ursula || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 8840 || 1989 WT || 20 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 8841 ||  || 2 mar 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 8842 || 1990 KF || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 8843 || 1990 OH || 22 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 8844 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 8845 || 1990 RD || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 8846 ||  || 13 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 8847 Huch ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 8848 ||  || 12 nov 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 8849 Brighton ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 8850 Bignonia ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 8851 || 1990 XB || 8 dez 1990 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 8852 Buxus ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 8853 Gerdlehmann ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 8854 || 1991 HC || 16 abr 1991 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 8855 Miwa || 1991 JL || 3 mai 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 8856 Celastrus ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 8857 Cercidiphyllum ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 8858 Cornus ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 8859 ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 8860 Rohloff ||  || 5 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 8861 Jenskandler ||  || 3 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Pallas || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 8862 Takayukiota || 1991 UZ || 18 out 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=863 bgcolor=#F1F1F1
| 8863 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 8864 || 1991 VU || 4 nov 1991 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 8865 Yakiimo || 1992 AF || 1 jan 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 8866 Tanegashima || 1992 BR || 26 jan 1992 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 8867 Tubbiolo ||  || 29 jan 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 8868 Hjorter ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 8869 Olausgutho ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 8870 von Zeipel ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 8871 Svanberg ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 8872 Ebenum ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 8873 ||  || 21 out 1992 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 8874 Showashinzan ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 8875 Fernie ||  || 22 out 1992 || Palomar || E. Bowell || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 8876 ||  || 23 nov 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 8877 Rentaro ||  || 19 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 8878 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 8879 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 8880 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 8881 Prialnik ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 8882 Sakaetamura ||  || 10 jan 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 8883 Miyazakihayao ||  || 16 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 8884 ||  || 12 fev 1994 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 8885 Sette ||  || 13 mar 1994 || Cima Ekar || M. Tombelli, V. Goretti || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 8886 Elaeagnus ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 8887 Scheeres ||  || 9 jun 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 8888 Tartaglia ||  || 8 jul 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 8889 Mockturtle || 1994 OC || 31 jul 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 8890 Montaigne ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 8891 Irokawa ||  || 1 set 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 8892 Kakogawa ||  || 11 set 1994 || Minami-Oda || M. Sugano, T. Nomura || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 8893 || 1995 KZ || 23 mai 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 8894 || 1995 PV || 2 ago 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 8895 Nha || 1995 QN || 21 ago 1995 || JCPM Sapporo || K. Watanabe || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 8896 ||  || 24 ago 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 8897 Defelice || 1995 SX || 22 set 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 8898 Linnaea ||  || 29 set 1995 || Golden || G. Emerson || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 8899 Hughmiller ||  || 22 set 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 8900 AAVSO ||  || 24 out 1995 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|}

8901–9000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 8901 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 8902 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 8903 Paulcruikshank ||  || 26 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 8904 Yoshihara || 1995 VY || 15 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 8905 Bankakuko || 1995 WJ || 16 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 8906 Yano ||  || 18 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 8907 Takaji ||  || 24 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 8908 ||  || 18 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 8909 Ohnishitaka ||  || 27 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 8910 ||  || 25 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 8911 Kawaguchijun || 1995 YA || 17 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 8912 Ohshimatake ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 8913 ||  || 22 dez 1995 || Haleakalā || NEAT || Pallas || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 8914 Nickjames ||  || 25 dez 1995 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || Brangane || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 8915 Sawaishujiro ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Juno || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 8916 || 1996 CC || 1 fev 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 8917 Tianjindaxue ||  || 9 mar 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 8918 ||  || 20 jul 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 8919 Ouyangziyuan ||  || 9 out 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 8920 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 8921 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 8922 Kumanodake ||  || 10 nov 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 8923 Yamakawa ||  || 30 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 8924 Iruma ||  || 14 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 8925 Boattini ||  || 4 dez 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 8926 Abemasanao || 1996 YK || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 8927 Ryojiro || 1996 YT || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 8928 ||  || 23 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 8929 Haginoshinji ||  || 29 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 8930 Kubota ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 8931 Hirokimatsuo ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 8932 Nagatomo ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 8933 Kurobe ||  || 6 jan 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 8934 Nishimurajun ||  || 10 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 8935 Beccaria ||  || 11 jan 1997 || Sormano || P. Sicoli, M. Cavagna || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 8936 Gianni ||  || 14 jan 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 8937 Gassan ||  || 13 jan 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 8938 ||  || 9 jan 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 8939 Onodajunjiro ||  || 29 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 8940 Yakushimaru ||  || 29 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 8941 Junsaito ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 8942 Takagi ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 8943 Stefanozavka ||  || 30 jan 1997 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 8944 Ortigara ||  || 30 jan 1997 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 8945 Cavaradossi || 1997 CM || 1 fev 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 8946 Yoshimitsu || 1997 CO || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 8947 Mizutani ||  || 14 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 8948 ||  || 6 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 8949 ||  || 13 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 8950 ||  || 15 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 8951 || 1997 FO || 19 mar 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 8952 ODAS ||  || 2 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 8953 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 8954 Baral ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 8955 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 8956 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 8957 Koujounotsuki ||  || 22 mar 1998 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 8958 Stargazer ||  || 23 mar 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 8959 Oenanthe || 2550 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 8960 Luscinioides || 2575 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 8961 Schoenobaenus || 2702 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 8962 Noctua || 2771 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 8963 Collurio || 4651 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 8964 Corax || 7643 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 8965 Citrinella || 9511 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 8966 Hortulana || 3287 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 8967 Calandra || 4878 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 8968 Europaeus || 1212 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 8969 Alexandrinus || 1218 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 8970 Islandica || 1355 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 8971 Leucocephala || 2256 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 8972 Sylvatica || 2319 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 8973 Pratincola || 3297 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 8974 Gregaria || 3357 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 8975 Atthis || 4076 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 8976 Leucura || 4221 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 8977 Paludicola || 4272 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 8978 Barbatus || 3109 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 8979 Clanga || 3476 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 8980 Heliaca || 4190 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 8981 || 1964 YJ || 31 dez 1964 || Nanking || Purple Mountain Obs. || Brangane || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 8982 Oreshek ||  || 25 set 1973 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 8983 Rayakazakova ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Brangane || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 8984 Derevyanko ||  || 22 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 8985 Tula ||  || 9 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 8986 Kineyayasuyo ||  || 1 nov 1978 || Caussols || K. Tomita || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 8987 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 8988 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 8989 || 1979 XJ || 15 dez 1979 || La Silla || H. Debehogne, E. R. Netto || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 8990 Compassion || 1980 DN || 19 fev 1980 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 8991 Solidarity ||  || 6 ago 1980 || La Silla || ESO || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 8992 Magnanimity ||  || 14 out 1980 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 8993 Ingstad || 1980 UL || 30 out 1980 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 8994 Kashkashian || 1980 VG || 6 nov 1980 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 8995 Rachelstevenson ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 8996 Waynedwards ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 8997 Davidblewett ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 8998 Matthewizawa ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 8999 Tashadunn ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 9000 Hal || 1981 JO || 3 mai 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)–(10000) (IAU Minor Planet Center)

008